Bernadzikiewicz – polskie nazwisko.

Ludzie noszący nazwisko Bernadzikiewicz 
 Adam Jerzy Bernadzikiewicz – prawdziwe imię i nazwisko Adama Bystrzyńskiego, polskiego aktora i reżysera teatralnego
 Adam Karol Bernadzikiewicz – odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Mieczysław Bernadzikiewicz – podporucznik Wojska Polskiego, zginął w 1920 roku, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stefan Bernadzikiewicz – taternik, himalaista i polarnik, z wykształcenia inżynier mechanik
 Tadeusz Bernadzikiewicz – prawnik i ekonomista, taternik i alpinista
 Teodor Bernadzikiewicz – autor jednego z polskich elementarzy z okresu zaborów
 Władysław Bernadzikiewicz – ojciec Stefana i Tadeusza, inżynier mechanik, konstruktor obrabiarek i pierwszego polskiego silnika odrzutowego

Nazwy geograficzne 
 Bernadzikiewicz Peak – szczyt w Ruwenzori (Góry Księżycowe) w Afryce Wschodniej (4550 m n.p.m.), nazwany na cześć Tadeusza
 Cerro Bernadzikiewicz – góra w południowych Andach nazwana na cześć Stefana
 Góra Bernadzikiewicza (Bernadzikiewiczfjellet) – góra na Spitsbergenie (751 m n.p.m.) nazwana na cześć Stefana.

Przypisy 

Polskie nazwiska